Пем Шрайвер, Памела Говард Шрайвер (англ. Pamela Howard Shriver, більше відома як Пем Шрайвер (Pam Shriver), 4 липня 1962) — американська тенісистка.
 Сарджент Шрайвер, Роберт Сарджент Шрайвер-молодший (англ. Ellis James Abdnor; нар. 9 листопада 1915(19151109), Вестмінстер, Меріленд — пом. 18 січня 2011, Бетесда, Меріленд) —— американський політик-демократ і дипломат.
 Юніс Кеннеді Шрайвер (англ. Eunice Kennedy Shriver, 10 липня 1921(19210710) — 11 серпня 2009) — американська активістка, представниця клану Кеннеді.
 Марія Шрайвер, Марія Оувінг Шрайвер (англ. Maria Owings Shriver народилася 6 листопада 1955) — американська журналістка та акторка.
 Боббі Шрайвер (англ. Bobby Shriver; нар.28 квітня 1954) — американський активіст, адвокат та журналіст.